Amedeo Della Valle (1993-), basketteur italien ;
 Andrea Della Valle (1463-1534), cardinal italien ;
 Andrea Della Valle (1965-), entrepreneur et dirigeant sportif italien ;
  (1850-1935), zoologiste italien ;
 Giuseppe Della Valle (1899-1975), footballeur italien ;
 Nicoletta della Valle (1961-), juriste suisse ;
 Pietro Della Valle (1586-1652 ), poète, musicien et explorateur italien.